Мухаммад Файе (; род. , Дакар, Сенегал) — сенегальский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Профессиональную карьеру Файе начинал в «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». По итогам дебютного сезона 2010/2011 он вошёл во вторую сборную новичков D-Лиги. Кроме того, Мухаммад выступал за итальянский «Варезе», французский «Йер-Тулон Вар», греческие «Икарос», «Панелефсиниакос», «Ретимнон Критан Кингз» и «Промитеас», а также ливанский «Хекмех».

С августа 2018 года по февраль 2020 года Файе выступал за «Црвену звезду». В составе сербского клуба Мухаммад стал чемпионом Адриатической лиги, выиграл Суперкубок Адриатической лиги и чемпионат Сербии, а также был признан «Самым ценным игроком» Суперкубка Адриатической лиги.

В феврале 2020 года Файе перешёл в «Автодор» и провёл 2 матча в Единой лиге ВТБ, в которых его средняя статистика составила 8,5 очка, 6,5 подбора, 2,0 перехвата и 1,5 передачи.

В апреле 2020 года Файе вернулся в «Промитеас». Перед началом сезона 2020/2021 стало известно, что Мухаммад не может присоединиться к тренировкам команды, так как не может выехать из Сенегала в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

В феврале 2021 года Файе подписал контракт с «Булазак».

Сборная Сенегала 
С 2007 года в составе сборной Сенегала Файе принял участие в двух чемпионатах мира и в 6 розыгрышах чемпионата Африки, дважды став бронзовым призёром АфроБаскета.

На чемпионате мира-2019 статистика Файе в 5 матчах составила 9,8 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи, 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Адриатической лиги: 2018/2019
  Обладатель Суперкубка Адриатической лиги: 2018
  Чемпион Сербии: 2018/2019

Сборная Сенегала 
  Бронзовый призёр чемпионата Африки (2): 2013, 2017

Примечания 

Баскетболисты Сенегала
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «СМУ Мустангс» (баскетбол)
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Йер-Тулон Вар»
Игроки БК «Икарос»
Игроки БК «Панелефсиниакос»
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Промитеас»
Игроки БК «Хекмех»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Булазак»
Игроки сборной Сенегала по баскетболу